Caititu — porco-bravo da América do Sul
 espécie de formiga
 Tat’etu palavra que significa pai, sacerdote na língua quimbundo (ver:Hierarquia do candomblé)

Desambiguação